Пошехонье — историческая область, местность по берегам реки Шексны (Шехоны), вытекающей из Белого озера и впадающей в Рыбинское водохранилище (до 1946 года — в Волгу). Располагается на территории современных Вологодской и Ярославской областей.

Пошехонье — «местность на реке Шехонь», где Шехонь - одна из форм названия реки Шексна (она же Шокстна, Шохсна, Шехна). Предположительно, гидроним из древнефинно-угорского «дятел» ( «дятел»); в этом же регионе - реки с «птичьими» названиями: Колпь, Ворон, Петух — кальки с дорусских названий.

Значительную часть Пошехонья занимала Мологско-Шекснинская впадина, знаменитая заливными лугами. Кроме того, пошехонские коровы знамениты высокими надоями. Поэтому Пошехонье считалось молочной столицей России.

История 
Искони на Пошехонье жили группы финно-угорского племени меря. С конца I тысячелетия эту территорию осваивали славяне. В период феодальной раздробленности и позднее Пошехонье входило в состав Белозерского княжества, а ближе к устью Шексны — Ярославского княжества (позже Московского) и в течение небольшого времени Углицкого.

В 1565 году, когда царь Иван Грозный разделил Русское государство на опричнину и земщину, Пошехонье вошло в состав последней и находилось там до 1569 года.

Пошехонье в царской России считалось символом патриархальности, дремучести. В 1798 году В. С. Березайский издал книгу «Анекдоты древних пошехонцев», в которой собрал и литературно обработал сюжеты о традиционных русских фольклорных дураках и простофилях, аналогичных поздним анекдотам о чукчах. Благодаря этой книге установился тип «весёлого пошехонца», остававшийся популярным в лубочных изданиях до начала XX века. Связь с повестью Березайского прослеживается и в «Пошехонских рассказах» (1883—1884) и «Пошехонской старине» (1887—1889) М. Е. Салтыкова-Щедрина.

В 1946 году Мологско-Шекснинская впадина была затоплена водами Рыбинского водохранилища. Сохранился город Пошехонье на его берегу.

См. также 
 Пошехонское княжество
 Пошехонская провинция
 Пошехонский уезд
 Пошехонский район
 Пошехонский сыр

Примечания 

Пошехонье
История Ярославской области
История Вологодской области
Пошехонский район
Первомайский район Ярославской области
Череповецкий район
Рыбинское водохранилище